Cieza (Cantabrië), een gemeente in de Spaanse regio Cantabrië
Cieza (Murcia), een gemeente in de Spaanse regio Murcia